Сезон 1966/67 стал для «Манчестер Юнайтед» 65-м сезоном в Футбольной лиге и 22-м сезоном подряд в высшем дивизионе чемпионата Англии. По итогам сезона «Юнайтед» выиграл Первый дивизион, в 7-й раз в своей истории став чемпионом Англии.

Первый дивизион

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Кубок Футбольной лиги

Статистика игроков 

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака − указаны пропущенные мячи (для вратарей).

Трансферы

Пришли в клуб

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1966/67 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1966-1967
1967
Манчестер Юнайтед